Munganga ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Munganga (* 1990), Fußballspieler der Demokratischen Republik Kongo
 Nelson Munganga (* 1993), Fußballspieler der Demokratischen Republik Kongo